Dobson puede referirse a:

Biografías:
 Gordon Miller Bourne Dobson (1889-1976), físico y meteorólogo británico.
 James Dobson (1936-), presidente de la organización Focus on the Family.
 Fefe Dobson (Felicia Lynn Dobson, n. 1985), cantante del Canadá. 
 William Dobson, pintor inglés barroco.

Además:
 El Telescopio Dobson, un tipo de telescopio diseñado por el astrónomo amateur John Lowry Dobson.
 La Unidad Dobson (en inglés, DU), una manera de expresar la cantidad presente de ozono en la atmósfera terrestre.